Ефимьев — русская фамилия. Известные носители:

 Ефимьев, Дмитрий Владимирович (1768-1804) – российский военный, артиллерийский полковник.
 Ефимьев, Максим Иванович (?—после 1821) — капитан 1-го ранга российского флота, Георгиевский кавалер; № 2148; 26 ноября 1809.
 Ефимьев, Степан Иванович (?—до 1825) — Георгиевский кавалер; капитан-лейтенант; № 3363; 12 декабря 1817.

См. также 
 Ефимьевы — дворянский род.